Diese Liste von Flusskreuzfahrtschiffen gibt einen Überblick über möglichst alle Flusskreuzfahrtschiffe, unabhängig davon, ob sie sich noch im aktiven Dienst befinden oder nicht.

In der Liste ist der aktuelle Name des Flusskreuzfahrtschiffes angegeben, die Umbenennungen stehen in chronologischer Reihenfolge.

Die Liste ist nicht vollständig. Du kannst dem Projekt helfen, indem Du weitere Flusskreuzfahrtschiffe in die Tabelle einfügst.

Liste von Flusskreuzfahrtschiffen 
Spalten: Bj = Baujahr, L = Länge, B = Breite, P = Passagiere, Flag = Flagge

Siehe auch 
 Liste von Kreuzfahrtschiffen

Weblinks

Einzelnachweise 

Flusskreuzfahrtschiffe
!